Resen Sogn henviser til flere artikler:
 Resen Sogn (Struer Kommune) – et sogn i Struer Kommune og i Holstebro Provsti
 Resen Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Skive-Fjends Provsti
 Resen Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Skive-Fjends Provsti